Доминик:

 Доминик — мужское имя.
 Доминик — художественный фильм ужасов, триллер.
 Доминик — первое кафе в России.
 Доминик — порода кур.

Персоналии 
 Доминик, Ганс (1872—1945) — немецкий писатель, автор научно-фантастических и нехудожественных произведений, научный журналист.
 Доминик, Йозеф (1894—1920) — польский шахматист.
 Доминик, Эндрю (род. 1967) — австралийский кинорежиссёр и сценарист.

См. также